O vocábulo permeabilidade pode ter distintos significados em virtude da área em que é empregado:

permeabilidade magnética, uma constante de entre os campos magnéticos  e .
permeabilidade (geologia), uma grandeza associada à capacidade de se transmitir fluidos.

Desambiguação